Kohling bezeichnet mehrere Orte

 Kohling, Bezirk Falkenau, siehe Milíře (Rovná), Wüstung in der Gemeinde Rovná, Tschechien
 Kohling, Bezirk Neudeck, siehe Milíře (Šindelová), Wüstung in der Gemeinde Šindelová, Tschechien
 Kohling, Kreis Danziger Höhe, Kolnik (Pszczółki), Dorf in der Gmina Pszczółki, Polen